Saale kan avse:

Saale - en biflod till Elbe, flyter genom de tyska delstaterna Thüringen och Sachsen-Anhalt.
Saale (Weser) - en biflod till Leine, flyter genom den tyska delstaten Niedersachsen.
Frankiska Saale - en biflod till Main, flyter genom Unterfranken i den tyska delstaten Bayern, ()
Saaleistiden - den näst senaste istiden i det klassiska schemat för istider och mellanistider i Nordeuropa. Den avslutas med övergången till Eem-interglacialen för cirka 130 000 år 
S/S Saale - en passagerarbåt och oceanångare som sjösattes 1886 och byggdes av Norddeutscher Lloyd.
Saale-Unstrut – ett vindistrikt i centrala Tyskland, beläget omkring floderna Saale och Unstrut